RVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ryum, Roervik, Norvegia